Posilge bezeichnet: 
 Posilge, ehemals im Kreis Stuhm, Dorf in der Gmina Dzierzgoń in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Żuławka Sztumska

Posilge ist der Herkunftsname folgender Personen: 
 Johann von Posilge (um 1340–1405), preußischer Chronist des Mittelalters